Le terme Orpin rougeâtre est employé pour désigner au moins deux espèces de plantes du genre Sedum :
 Sedum caespitosum, aussi appelé Sédum rougeâtre ou Orpin gazonnant ;
 Sedum rubens, aussi appelé Crassule rougeâtre.

Nom de plante ambigu